Tóarfjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Tóarfjall (berg i Island, Austurland), 
 Tóarfjall (berg i Island, Västfjordarna), 

Robotskapade Islandförgreningar